Voor haar (Frans Halsema), een liefdeslied gezongen door de Nederlandse zanger Frans Halsema
 Voor haar (album), naam van twee albums van Frans Halsema met het genoemde lied
 Voor haar (Gene Thomas), een lied van Gene Thomas